Транссибирская железнодорожная магистраль (сокр. Транссиб), Великий Сибирский путь (дореф. Великій Сибирскій путь) — двухпутная электрифицированная железнодорожная линия через Евразию, соединяющая европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком. Длина магистрали составляет 9288,2 км, что делает её самой протяжённой на планете.

19 мая 1891 года в районе Владивостока прошла торжественная церемония закладки магистрали, однако фактически строительство началось несколько раньше, в марте 1891 года на участке Миасс — Челябинск. Заключительный стык полотна произошёл  года при строительстве Китайско-Восточной железной дороги. В июле 1903 года она была принята в постоянную эксплуатацию, что означало также ввод Великого Сибирского пути в строй на всём его протяжении, но не полностью по суше — через Байкал составы переправлялись на пароме.
Непрерывный рельсовый путь между Санкт-Петербургом и Владивостоком появился после начала движения по Кругобайкальской железной дороге  года, а спустя год,  года, Кругобайкальская дорога как отрезок Великого Сибирского пути была принята в постоянную эксплуатацию. Строительство на территории Российской империи завершилось  с открытием моста через реку Амур возле Хабаровска.

Существуют 4 хода Транссибирской магистрали: Главный (Даниловский, Северный), Нижегородский, Исторический, Южный. Главный ход проходит через Ярославль — Данилов — Буй. Он окончательно сформировался к началу 1930-х годов, когда нормальная эксплуатация более короткой Китайско-Восточной железной дороги стала невозможной из-за военно-политических причин, а Южно-Уральский ход был слишком перегружен в связи с начавшейся индустриализацией СССР.

В настоящем списке в порядке удаления от Москвы представлены все действующие и закрытые остановочные, обгонные пункты, разъезды, путевые посты, блок-посты, станции, находящиеся на Транссибирской магистрали, их кодовое обозначение в Единой сетевой разметке и Автоматизированной системе управления «Экспресс-3», расстояние, год открытия, местонахождение на карте, сведения о возможности пересадки на другие виды общественного транспорта, текущее расписание поездов, видеоматериалы, общие сведения о станциях и населённых пунктах.

Общие сведения 
Транссибирская магистраль, являясь самой протяжённой железнодорожной магистралью в мире, имеет длину 9288,2 км. Берёт своё начало на Ярославском вокзале города Москвы, и заканчивается на вокзале города Владивостока. Крайние точки магистрали: северная — ст. Киров, южная — ст. Владивосток, западная — о.п. Москва-3, восточная — Хабаровск-2. При движении с запада на восток Транссиб неоднократно меняет своё направление относительно сторон света. Наиболее значимыми поворотными точками являются: Данилов (при движении на север поворачивает на юго-восток), Омск (движение выравнивается на восток), Тайшет (на юго-восток), Слюдянка (на северо-восток), Сковородино (на юго-восток), Хабаровск (на юг).

На пути следования от Москвы до Красноярского края преобладает равнинный рельеф (исключением являются Уральские горы), от Байкала и восточнее территория характеризуется среднегорным рельефом. Высота над уровнем моря колеблется от 4 (район Уссурийска) до 1040 м. (Яблоновый хребет). Транссиб проходит в зоне климата умеренных широт, по мере удаления от Москвы климат становится более континентальным, уменьшается среднегодовая температура, растет разница температур между летом и зимой.

Транссибирская магистраль пролегает по территории двух континентов: Европы (1777 км, 19,1 % пути) и Азии (7512 км, 80,9 % пути), находясь полностью на территории Российской Федерации. В административно территориальном плане проходит по территории 20 субъектов: 12 областей (Московской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Кировской, Свердловской, Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Амурской), 2 республик (Удмуртской, Бурятия), 5 краёв (Пермского, Красноярского, Забайкальского, Хабаровского, Приморского), Еврейской автономной области.

По состоянию на 2012 год на Транссибирской магистрали находится 1852 остановочных пункта, в том числе 1580 — действующие.

Условные обозначения 
Настоящий список представляет собой непрерывное перечисление в порядке удаления от Москвы всех остановочных пунктов главного хода Транссибирской магистрали. Список имеет стандартный цветовой оттенок, некоторые позиции отмечены специальной цветовой окраской:

 
 
 

Границы субъектов РФ, часовых поясов, железных дорог, реки указаны в горизонтальных вставках между соответствующими остановочными пунктами. Список разделен на 10 столбцов.

Остановочный пункт — указывается наименование остановочного пункта, его тип. При отсутствии указания типа остановочного пункта следует считать его станцией. При выделении наименования жирным курсивом остановочный пункт считается узловым. Принятые сокращения:

 бл.п. — блок-пост
 об.п. — обгонный пункт

 п.п. — путевой пост
 рзд. — разъезд

 о.п. — остановочный пункт

Код ЕСР — код единой сетевой разметки. При отсутствии данных ставится надпись н/д. Код АСУ — код остановочного пункта в Автоматической системе управления «Экспресс-3». При отсутствии данных ставится надпись н/д. Километраж — указывается километр магистрали, на котором расположен остановочный пункт. Открытие — год открытия остановочного пункта. На карте — ссылка на карту. Имеется возможность просмотра интерактивной карты без перехода по ссылке (клик на треугольник) и обзор пункта в различных географических информационных системах (переход по ссылке). Тр. — сведения о возможности пересадки на другие виды общественного транспорта. Не указывается внутригородской, межрегиональный автобусный транспорт. Принятые сокращения:

 ПП — пригородные поезда
 ПДС — поезда дальнего следования

 А — авиационный транспорт
 Р — речной транспорт

 М — морской транспорт

 — текущее расписание по остановочному пункту.  — переход на сайт Яндекс. Расписания.  — вид из окна поезда.  — переход на сайт Youtube. Общие сведения — информация о населённом пункте, в котором расположен остановочный пункт (даётся административно-территориальная, историческая, демографическая характеристика) и иные сведения.

Навигационная карта

Список

Графики

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Транссибирская магистраль